Памятники Белинскому:
 В Пензе:
 Памятник Белинскому — на Театральном проезде.
 Памятник Белинскому — на улице Карла Маркса.
 Памятник Белинскому — в Парке Белинского.